Sag Harbor steht für:

 Sag Harbor (New York), Ort im Suffolk County, New York, Vereinigte Staaten
 Sag Harbor (Theaterstück), Theaterstück von James Herne (1900)
 Sag Harbor, Originaltitel von Der letzte Sommer auf Long Island, Roman von Colson Whitehead (2009)

Siehe auch:
 Shag Harbour, Ort in Nova Scotia, Kanada